A competição de basquetebol masculino nos Jogos da Boa Vontade de 1994 foi disputada entre 23 de julho e 28 de julho como parte dos Jogos da Boa Vontade de 1994. Foi disputado em São Petersburgo, Rússia.

Primeira fase

Grupo A

Grupo B

Jogos para o quinto lugar

Fase final

Classificação Final

Ver também 
 Jogos da Boa Vontade de 1994

1994
Basquetebol
1994 no basquetebol